Бастидас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бастидас, Адина — венесуэльский государственный деятель и левый политик, экономист, вице-президент Венесуэлы.
 Бастидас, Родриго де (? — 1527) — испанский конкистадор с титулом аделантадо и исследователь северного берега Южной Америки, основатель города Санта-Марта.